Заво́лжский райо́н — один из шести административных районов Ярославля. Охватывает всю заволжскую часть города. На территории, включённой в район, проживает  чел. () ( % ярославцев).

История 
Заволжский район образован в 1938 году путём выделения из состава Кировского района его заволжской части.

В дальнейшем территория района много раз увеличивалась за счёт включения в городскую черту новых территорий.

Население

Примечания

Ссылки 
 Заволжский район на сайте органов городского самоуправления Ярославля.

Районы Ярославля
Районы, образованные в 1938 году
Появились в 1938 году в России